Goliath (slovensko Goljot) je lahko:
 Goliath (funk)
 Goliath (Hersteller)
 Goliath (tank)
 HMS Goliat - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice